

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Herminie Cadolle, (1845-1926), communarde et créatrice du premier soutien-gorge « moderne » (1889) ;
 Marcel Cadolle, (1885-1956), petit-fils d'Herminie Cadolle, coureur cycliste français ;

Homonymie de patronyme